Pommerbach ist der Name folgender Gewässer:
 Pommerbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel in Pommern, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Pommerbach (Kleiner Regen), rechter Zufluss des Kleinen Regen bei Frauenau, Landkreis Regen, Bayern